Crispín Sosa Tapia (Izúcar de Matamoros, Puebla; 25 de octubre de 1951 - 7 de agosto de 1978, Izúcar de Matamoros, Puebla.)  conocido en ocasiones por sus seudónimos El Güilo y El Pipi  fue un vaquero, pistolero y bandolero mexicano que acabó creando una leyenda en el estado de Puebla, al convertirse en forajido, principalmente en el Valle de Matamoros y en la región de la Mixteca Poblana.

Biografía 
Nació en una familia humilde de Izúcar de Matamoros el 25 de octubre de 1951, en los años 1970 fue la persona buscada en el estado de Puebla. Durante el gobierno de Alfredo Toxqui, se buscaba vivo o muerto por sus acciones criminales en contra del estado por asesinato a un Policía Federal de Caminos.

Se caracterizó por sus habilidades de evadir a la justicia mexicana, al disfrazarse de sacerdote y de mujer. Considerado  por la  ley, un Robin Hood por defender su pueblo de ataques violentos perpetrados por las autoridades municipales salvaguardando su integridad física, considerado un justiciero por cobrar venganza de los ataques perpetrados a su familia ; hecho relevante y reconocido por la autoridad. Se le consideró responsable de la muerte de entre 50 y 60 hombres, Crispín nunca mató por la espalda ni a traición, esto ocurrió en tiroteo, en defensa propia o mayoritariamente en duelo con rivales y de cuatreros del territorio poblano.

La perdición de Crispín fue asesinar a Salvador Fernandez, un alto mando de federal en un duelo limpio, el gobierno termino emboscandolo por medio de la ayuda de un amigo el 7 de agosto de 1978.

Se le llegó a comparar con el legendario decimonónico bandolero español El Tuerto de Pirón por sus similitudes.

Véase también 

 El Tuerto de Pirón
 Aquilino Benito Pérez
 Gonzalo Bautista O'Farrill

Referencias 

Bandoleros de México
Nacidos en Izúcar de Matamoros

Enlaces externos